Зу́бово  — деревня в Карамышевской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 2 км к северо-западу от села Карамышево и в 20 км к востоку от Пскова.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района